La formula molecolare C16H14O3 può indicare:
 Ketoprofene
 Fenbufene

Formule molecolari